Лига чемпионов УЕФА 2000/01 — 9-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 46-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 23 мая 2001 года на стадионе Сан-Сиро в Милане. Победителем стала «Бавария», обыгравшая в финале «Валенсию» в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4 (игровое время матча завершилось со счётом 1:1).

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2000/2001 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1994/1995 до сезона 1998/1999 включительно.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2000/2001 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2000/01 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1998/1999 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Германия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Англия и Нидерланды): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 20 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Лихтенштейна)
Второй квалификационный раунд
 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций 10-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 2 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1 и 3 мест
Первый групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 9 чемпионов ассоциаций 1-9 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
 Действующий победитель турнира
Второй групповой этап
 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе
Плей-офф
 8 команд, занявших первые и вторые места на втором групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Первый групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи прошли 3—4 апреля, ответные — 17—18 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 1—2 мая, ответные — 8—9 мая.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2000/01 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2000/01
 Лига чемпионов 2000/01 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2000/01 на сайте RSSSF

2000
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году